Cacoecimorpha är ett släkte av fjärilar. Cacoecimorpha ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Cacoecimorpha